Пасо дел Молино има више значења:

 Пасо дел Молино (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо дел Молино (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Молино (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику